GSV est un sigle qui peut désigner :
 Ganesh Shankar Vidyarthi (1890-1931), un journaliste indien, chef du Congrès national indien et un activiste indépendantiste ;
 Great saphenous vein (en français, veine grande saphène), une veine du réseau superficiel du membre inférieur humain.